Józef Baumann von Koryto (1865–1927) – pułkownik cesarskiej i królewskiej Armii, komendant Pułku Piechoty Nr 37, odznaczony m.in. Krzyżem Rycerskim Orderu Marii Teresy
 Józef Robert Baumann (ur. 1897) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości, dowódca 4 Kresowego Pułku Artylerii Lekkiej